Mondschein steht für
 Mondlicht, die von der Erde aus sichtbare Reflexion des Sonnenlichtes von der Mondoberfläche
 Mond (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik 
 Xeroderma pigmentosum, die "Mondscheinkrankheit"
 Mondschein, math. Forschungsrichtung zur Monstergruppe
 Deutscher Mondschein, Erzählung von Wilhelm Raabe

Mondschein ist der Familienname folgender Personen:
 Margarethe Tomicek Mondschein (1917–1974), österreichische Schauspielerin, siehe Greta Gonda
 Helga Mondschein (1933–2020), deutsche Religionspädagogin und Kinderbuchautorin
 Irving Mondschein (1924–2015), US-amerikanischer Zehnkämpfer und Leichtathletiktrainer
 Johannes Mondschein (1859–1909), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Kurt Mondschein (1926–2009), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Moonshine, im Englischen Sprachraum umgangssprachlicher Begriff für Schwarzbrennerei
 Monschein
 Mondscheiner, Musikgruppe